Гавиан ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Северо-восток штата Баия. Входит в экономико-статистический  микрорегион Серринья. Население составляет 4444 человека на 2007 год. Занимает площадь 335,567 км². Плотность населения — 9,2 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 8.534.530,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.202,46 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,640 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Баия